Biografies: Miguel Izu, polític i jurista navarrès.
 Geografia:
 Izu (ciutat), ciutat que es troba a la prefectura de Shizuoka, Japó.
 Península d'Izu, situada a prop de Tòquio (Japó).
 Illes Izu, localitzades més enllà de la península d'Izu.
 Província d'Izu, divisió administrativa del Japó dins de la prefectura de Shizuoka.
 Izu (Navarra), poble pertanyent al municipi d'Oltza Zendea, a Navarra, Espanya.